Андрей Николаевич Павленко (9 мая 1978, Прага, ЧССР — 5 января 2020, Санкт-Петербург) — российский врач-онколог, оперирующий хирург и руководитель онкологического центра Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова Санкт-Петербургского университета. Стал известен в марте 2018 года после диагностированного у него рака желудка третьей стадии и последовавшего освещения в СМИ всех этапов лечения с комментариями опытного специалиста от первого лица. Пережил операцию по удалению желудка, добился ремиссии. Активно выступал за изменения в отечественной онкологии, в частности, в системе обучения врачей. Создал проект «Школа практической онкологии». Собирал деньги в рамках Cancer Fund (Фонд Андрея Павленко), вёл колонку на портале «Такие дела», а также видеоблог.

Биография 
Родился 9 мая 1978 года в Праге (ЧССР), где в то время служил его отец, военный хирург. Позже семья жила в разных городах Советского Союза. В 1990 году переехали в Москву, где Андрей поступил в школу № 59. По окончании школы в 1995 поступил в Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова (ВМА), которую окончил в 2001 году. В 2002 году прошел там же интернатуру по специальности хирургия.

С 2002 по 2004 работал хирургом базового военного госпиталя в Северо-Кавказском военном округе, после чего до 2007 года — хирургом кафедры военно-полевой хирургии ВМедА. В 2006—2008 годах прошел клиническую ординатуру по хирургии в Медицинской академии им. И. И. Мечникова.

С 2008 года работал хирургом-онкологом торако-абдоминального отделения ГБУЗ Ленинградского областного онкологического диспансера. С 2010 до 2012 проходил ординатуру по специальности онкология в СПбМУ им. И. П. Павлова.

В 2013 году проходил стажировку по лапароскопической колоректальной хирургии в Европейском центре малоинвазивной хирургии IRCAD в Страсбурге (Франция) и в  в Портсмуте (Великобритания). В 2016 году прошел стажировку по малоинвазивной хирургии рака желудка в онкологическом центре университетской клиники Severance.

С 2016 до 2018 года работал хирургом-онкологом хирургического отделения в Клинике высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ. В 2018 году назначен заместителем директора по медицинской части.

Являлся членом Европейского общества хирургической онкологии (ESSO). За 20 лет карьеры успешно прооперировал более двух тысяч пациентов.

В марте 2018 года Андрею Павленко диагностировали рак желудка. С тех пор он в совместном с порталом «Такие дела» проекте «Жизнь человека» рассказывал о лечении и продолжал работать после операции по удалению желудка. Его проект — Cancer Fund (Фонд Андрея Павленко), который финансирует его семью (50 % от переданных средств) и медийные проекты по онкологии (другие 50 %).

1 января 2020 года опубликовал на своей странице в сети Facebook заявление о том, что заболевание, к сожалению, окончательно победить не удалось, и он готовится к завершению своего жизненного пути. Скончался 5 января 2020 года на 42-м году жизни. Прощание и отпевание состоялись 6 января в Спасо-Преображенском Соборе. Похоронен на Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге.

В посмертном обращении объявил об учреждении порталом «Такие дела» гранта имени Андрея Павленко, направленного на содержание его семьи и финансирование медиапроектов (в пропорции 50:50), призванных увеличить информированность пациентов об онкологических заболеваниях и облегчить их жизнь.

Соболезнования в связи со смертью одного из ведущих хирургов-онкологов страны выразила министр здравоохранения России Вероника Скворцова:

Награды 
 Премия поддержки профессиональной журналистики «Редколлегия» (апрель 2018) за статью «Жизнь человека»
 Премия Moscow Urban Forum за лучший благотворительный и социальный проект
 Премия «Headliner года»

Семья 
Жена — Анна Гегечкори. Трое детей: две дочери и сын (2017 г.р.). А. Н. Павленко является правнуком генерала армии С. П. Васягина.

Память 
В январе 2020 года В СПбГУ учредили грант имени Андрея Павленко на научные исследования в области онкологии. Также в университете учреждена стипендия имени Андрея Павленко.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 , блог Ильи Варламова
 Коммерсантъ  // «Нас, онкологов, вообще не учили, как разговаривать с человеком, которому страшно». Как хирург-онколог Андрей Павленко борется с раком словом и делом 
 tvrain.ru // В чём успех лечения рака и почему скрининг важнее диспансеризации?  телеканал Дождь, 4 февраля 2019
 

Врачи России
Видеоблогеры России
Выпускники Военно-медицинской академии
Умершие от рака желудка
Похороненные на Киновеевском кладбище
Лауреаты премии «Редколлегия»